

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 David Zollinger, (1982- ), pilote automobile français ;
 Heinrich Zollinger, (1818-1859), explorateur et un botaniste suisse ;
 Otto Zollinger, (1886-1970), architecte suisse ;
 Robert Milton Zollinger, (1903-1992), chirurgien américain.

Médecine
 Le syndrome de Zollinger-Ellison, syndrome paranéoplasique caractérisé par des ulcères digestifs graves ;

Homonymie de patronyme